24. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozegrany 31 marca 1979 w audytorium Usyszkina Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Jerozolimie.

Koncert finałowy poprowadzili Danijjel Pe’er i Jardena Arazi. Finał wygrali Gali Atari z zespołem Milk and Honey, reprezentanci Izraela z piosenką „Hallelujah”.

Kraje uczestniczące 
W konkursie wystąpili reprezentanci nadawców publicznych z 19 państw. Z udziału w konkursie wycofała się telewizja z Turcji. Jak pisze autor i historyk John Kennedy O’Connor w książce The Official History of the Eurovision Song Contest, Turcja planowała udział w konkursie, a kraj mieli reprezentować Maria Rita Epik i zespół 21. Peron z piosenką „Seviyorum”. Reprezentacja miała wystąpić jako jedenasta w kolejności. Turecka telewizja była zmuszona wycofać się z konkursu pod presją państw arabskich, które sprzeciwili się udziału muzułmańskiego kraju w konkursie odbywającym się w Izraelu.

Powracający uczestnicy 
W konkursie w 1979 startowało kilku wykonawców, którzy wystąpili na eurowizyjnej scenie w poprzednich latach. Francję reprezentowała Anne-Marie David, która wygrała konkurs w 1973, reprezentując Luksemburg. W barwach Holandii po raz trzeci wystąpiła Xandra, która wcześniej uczestniczyła w konkursie w 1972 i 1976. Przedstawicielką Norwegii ponownie została Anita Skorgan, która reprezentowała kraj w finale konkursu w 1977. Po raz trzeci dla Szwajcarii wystąpił zespół Peter, Sue and Marc, który uczestniczył w finale konkursów w 1971 i 1976.

Wyniki

Tabela punktacyjna

Linki zewnętrzne 

1979 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji 1979
1979 w Europie
Historia Jerozolimy